Конвой №2152 (травень 1943) – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у травні 1943-го. 

Конвой сформували у Рабаулі – головній передовій базі в архіпелазі Бісмарку, з якої японці провадили операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї. До нього увійшли транспорти Могамігава-Мару, Хоккай-Мару, Адзума-Мару, Ното-Мару та Ямагірі-Мару, а ескорт складався із есмінця «Юдзукі». 

15 травня 1943 кораблі вийшли з Рабаулу та попрямували на атол Трук на сході Каролінських островів (ще до війни тут була створена потужна база ВМФ, з якої до лютого 1944-го провадились операції у цілому ряді архіпелагів). В цей період комунікації  архіпелагу Бісмарка ще не стали цілями для авіації, проте на них традиційно активно діяли підводні човни США. Втім, проходження конвою №2152 відбулось без інцидентів і 19 травня він прибув на Трук.

Можливо також відзначити, що за кілька місяців по тому, в листопаді 1943-го, між Рабаулом та Труком пройде ще один конвой з тим самим ідентифікатором №2152.

Примітки 

2152

2152